Berthaud ist der Familienname von:

 Fabienne Berthaud (* 1966), französische Schriftstellerin und Filmregisseurin
 Lise Berthaud (* 1982), französische Bratschistin